Ро́нни А́арон Ки́ллингс (, род. 19 января 1972 года) — американский рестлер, выступающий в WWE под псевдонимом R-Truth.

Киллингс работал в World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE) под именем K-Kwik с 1998 по 2002 год, создав команду с Дорожным псом и дважды выиграв титул хардкорного чемпиона WWF. После своего ухода в 2002 году он присоединился к новому промоушену Джеффа Джарретта Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Под именем Рон «Правда» Киллингс он выступал хедлайнером многочисленных PPV, дважды выиграл титул чемпиона мира в тяжёлом весе NWA, став первым афроамериканским обладателем титула). Он также сформировал команду 3 Live Kru вместе с Би Джи Джеймсом и Коннаном, и трио дважды выиграло титул командных чемпионов мира NWA. Киллингс создал команду Team Pacman с футболистом Адамом Джонсом и выиграл с ним титул командных чемпионов мир TNA, после чего покинул TNA в конце 2007 года.

Киллингс вернулся в WWE в 2008 году и получил имя R-Truth, выиграв титул чемпиона Соединённых Штатов WWE и командное чемпионство WWE (с Кофи Кингстоном) в течение следующих нескольких лет. В начале 2010-х годов он был хедлайнером нескольких PPV-шоу WWE, включая матчи за звание чемпиона WWE и чемпиона мира в тяжелом весе. После этого он использовался в комедийных ролях до 2018 года, когда он в команде с Кармеллой выиграл второй выпуск «Вызова смешанных пар». Затем он во второй раз выиграл титул чемпиона Соединённых Штатов WWE в 2019 году. Позже в том же году он выиграл недавно учрежденный титул чемпиона WWE 24/7 и стал рекордсменом по количеству побед — больше 50.

Ранняя жизнь 
В 20 лет Киллингс продавал кокаин на улицах, чтобы заработать деньги. С юных лет Киллингс полюбил хип-хоп и брейк-данс и посещал среднюю школу при университете Хардинга, где он играл в футбол вместе с будущим вторым бейсменом MLB Рэем Даремом. Киллингс также участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и был талантлив в обоих видах спорта, получал различные стипендии в колледже, но отказался от них, чтобы продолжить музыкальную карьеру. Киллингс окончил среднюю школу в 18 лет, но он также продолжал торговать наркотиками, чтобы помочь своей музыкальной карьере в финансовом плане, и был арестован четыре раза, провел в тюрьме небольшое количество времени, но в конце концов провел в заключении 13 месяцев. В интервью Лилиан Гарсия Киллингс сказал, что после этого случая он покончил с таким образом жизни.

Карьера в рестлинге

World Wrestling Federation (1999—2002) 
В 1999 году Киллингс подписал контракт на два года с WWF и был отправлен на подготовительную площадку Memphis Championship Wrestling. 12 Апреля он выиграл баттл-роял матч за вакантный титул Southern Heavyweight Championship. Потерял титул, проиграв Джерри Лоулеру. Киллинса перевели в основной ростер, где он организовал команду вместе с Роад Доггом. Дебютировал на RAW is WAR, где атаковал Вильяма Ригала, чем помог своему командному партнеру. Роад Догг получил травму и ушёл на больничный, и уже после возвращения воссоединился со Билли Ганном. Позже Киллинс присоединился к DX. На Survivor Series вместе с DX победили команду Радикалов. На Армагеддоне вместе с Роад Доггом участвовали в четырёхстороннем командном матче, где победили Эдж и Кристиан.

После перерыва в карьере, он участвовал в Королевской битве, где его выбил Биг Шоу.

Киллинс перешёл в хардкорный дивизион, и победил Рэйвена, и тем самым стал хардкорным чемпионом, но потерял его в матче с Крэшем Холли по правилам 24/7. Затем опять стал хардкорным чемпионом победив Райно, но потерял в матче с тем же Холли. После этого Рон покинул WWF.

Xtreme Pro Wrestling (2002) 
В 2002, Рон пришёл в XPW, как K. Malik Shabazz, и сформировал команду с Салимом Джинадом, Рафаелем Мухаммедом, и с Райли Худом, которая называлась «Новые пантеры». Вместе с Рафаелем Мухаммедом пытались завоевать титулы в командных соревнованиях, но не смогли. Позже Рон ушёл из XPW.

Возвращение в WWE

RAW; Чемпион Соединённых Штатов WWE (2010—2011) 
В 2010 году R-Truth объединился в команду с Джоном Моррисоном. На Рестлмании 27, их команда сражалась с Мизом и Биг Шоу за титулы командных чемпионов, но победить R-Truth и Моррисон не смогли. Однако потом R-Truth победил Миза и стал Чемпионом Соединенных Штатов.

На WWE Draft 2010 R-Truth перешёл в RAW. Он принимал участие в шоу Bragging Rights 2010. В 4 сезоне NXT R-Truth является профи для новичка Джона Кёртиса, который, кстати, стал победителем. 18 апреля 2011 года совершил хил-тёрн, напав после матча на своего лучшего друга Джона Моррисона после поражения, из-за которого R-Truth лишился права биться за пояс чемпиона WWE на PPV Extreme Rules 2011. 19 июня на PPV WWE Capitol Punishment проиграл Джону Сине. Был одним из участников PPV Money in the Bank.

The Awesome Truth (2011—2012) 
18 апреля на Raw Труф просил включить его в поединок тройной угрозы за титул Чемпиона WWE против Миза и Сины, но, не добившись своего, после поединка он атаковал Джона Моррисона, которого включили в этот поединок на PPV Extreme Rules (2011). На PPV Extreme Rules Труф мешался в поединок за Чемпионство WWE, атаковав Моррисона. На следующем Raw Труф вновь атаковал Моррисона. На PPV Over the Limit R-Truth победил Рея Мистерио. 23 мая на Raw Сина и Мистерио победили Миза и Р-Труфа. На следующем Raw Труф победил Сину по отсчёту. 6 июня на Raw Миз и Труф победили Алекса Райли и Сину по дисквалификации. На Capitol Punishment (2011) Джон Сина победил Р-Труфа в поединке за титул Чемпиона WWE. После чего Труф был включён в поединок Money In The Bank за красный кейс, дающий право биться против Чемпиона WWE, но в этом поединке победил Альберто Дель Рио. После событий на Money In The Bank (2011) был назначен турнир за вакантный титул Чемпиона WWE, В четвертьфинале Р-Труф победил Джека Сваггера, но в полуфинале проиграл Рею Мистерио. 29 июля на SmackDown! Труф победил Рэнди Ортона. 1 августа на Raw Труф и Миз победили Моррисона и Мистерио. На PPV SummerSlam (2011) Моррисон, Мистерио и Кингстон победили Труфа, Миза и Дель Рио. На следующем Raw Моррисон победил Труфа в поединке с удержаниями где-угодно. 5 сентября на Raw СМ Панк победил Труфа.

На PPV «Night Of Champions» Командные чемпионы WWE Кофи Кингстон и Эван Борн победили Миза и Труфа по дисквалификации. Позже тем же вечером команда «Awesome Truth» вмешалась в поединок между СМ Панком и Трипл Эйчем, при этом Миз второй раз за день совершил нападение на рефери. На «Monday Night RAW» 19 сентября 2011, Triple H, будучи COO, потребовал команду «на ковёр». R-Truth и Миз принесли извинения за всё произошедшее. Tрипл Эйч принял извинения, но потребовал уплаты штрафа в $250 000 к концу недели и сообщил, что сегодня у них будет командный бой против СМ Панка и Джона Сины. Команда «Awesome Truth» проиграла, а в конце боя вышел Трипл Эйч и сказал, что R-Truth и Миз уволены из WWE. Позже R-Truth и Миз Вернулись на Hell in a Cell (2011) и напали на Сину, Панка и рефери. Однако сразу же были арестованы. Позже генеральным менеджером Raw стал Джон Лауринайтис, который восстановил R-Truth и Миза. на Vengeance (2011) Awesome Truth победили СМ Панка и Triple H. На следующий день они избили Зака Райдера и Джона Сину. Из-за этого Джон Лауринайтис назначил им матч на Survivor Series (2011), где они сражались с Джоном Синой и партнером, которого Сина выберет. Сина выбрал Скалу. На ППВ Миз и R-Truth проиграли.

На следующий день они снова начали угрожать Сине. В ответ Джон сказал, что никто их не боится и более того Миз унижает R-Truth’а. В ответ R-Truth ударил Миза. Миз сказал, что Сина просто хочет их рассорить. Но когда они пошли за Джоном Миз ударил R-Truth’а и сделал ему Финальное Сокрушение Черепа. На RAW 26 декабря 2011 вернулся после матча Миза и Сины и сильно избил Миза. А затем на следующем RAW вмешался в матч между Шимусом и Мизом и когда Миз убегал от Шимуса, среди зрителей вдруг показался R-Truth. Миз снова побежал к рингу и получил от Шимуса велосипедный удар, а затем R-Truth вновь воспользовавшись бутылкой ударил ей Миза. 23 января на Raw R-Truth победил Миза и проигравший этого поединка выходит под номером 1 на Королевской Битве (2012). На самой Королевкой Битве Труф вышел под № 3 и был выбит Мизом.

13 февраля на Raw Труф победил Зигглера. На PPV Elimination Chamber (2012) Труф вылетел первым в клетке уничтожения, в поединке за титул Чемпиона WWE.

Командный чемпион WWE и различные фьюды (2012—2017) 
На следующем Raw Кофи Кингстон и Труф победили Командных чемпионов WWE Примо и Эпико. 9 марта на RAW Кофи и Труф вновь победили Примо и Эпико. 19 марта на Raw Зигглер и Сваггер победили Кофи и Труфа. 1 апреля на Рестлмании 28 Команда Джона Лауринайтиса (Дэвид Отунга, Марк Генри, Дрю Макинтайр, Дольф Зиглер, Джек Сваггер & Миз) победила Команду Теодора Лонга (Сантино Марелла, R-Truth, Кофи Кингстон, Великий Кали, Зак Райдер & Букер Т). 9 апреля на Raw R-Truth победил Коди Роудса. 30 апреля на RAW R-Truth с Кофи Кингстоном победил Примо и Эпико и стали новыми командными чемпиономи. На PPV Over the Limit (2012) R-Truth и Кофи победили Дольфа Зигглера и Джека Сваггера и отстояли свои титулы. 28 мая на Raw Кофи и Труф вновь победили Зигглера и Сваггера. На пре-шоу к PPV Money in the Bank (2012) Кофи и Труф победили Унико и Камачо в поединке без титулов на кону. На следующем RAW Кофи и Труф победили Тайтуса Онила и Даррена Янга. На PPV Summerslam (2012) Кофи и Труф победили Prime Time Players (Тайтус Онил и Даррен Янг). 27 августа на RAW Труф победил Даниэла Брайана. На PPV Night of Champions (2012) Team Hell No (Кейн и Даниэл Брайан) победили Кофи и Труфа стали новыми командными чемпионами WWE. На следующем RAW в матче реванше Кейн и Брайан вновь победили Кингстона и Труфа. На следующем SmackDown! Prime Time Players (Тайтус Онил и Даррен Янг) победили Кофи и Труфа в поединке за первое претендентство на командные титулы.

29 октября Truth спас своего бывшего партнёра по команде Кофи Кингстона от нападения Антонио Сезаро, что привело к началу вражду между ним и чемпионом Соединённых Штатов. На следующей неделе Truth в команде с Син Карой и Реем Мистерио одержали победу над Сезаро и Prime Time Players (Даррен Янг и Тайтус О’Нил). 18 ноября на шоу Survivor Series Truth получил шанс побороться за титул чемпиона Соединённых Штатов, но не смог им воспользоваться. Truth ещё несколько раз получал шансы завоевать чемпионский титул, но так и не стал чемпионом. На шоу TLC: Tables, Ladders & Chairs 16 декабря рестлер получил травму и был вынужден на некоторое время прекратить выступления.

Он вернулся на ринг 18 февраля 2013 года на шоу Raw, где спас Кингстона от Дэмиена Сэндоу.. 30 сентября 2013 года он победил Кёртиса Акселя и получил шанс сразиться на шоу Battleground за чемпионский титул. 6 октября на PPV шоу R-Truth принял участие в поединке против Акселя за титул интерконтинентального чемпиона, но проиграл. На следующий день он в команде с СМ Панком противостояли Райбеку и Акселю и благодаря удержанию R-Truth последнего одержали победу. 11 октября R-Truth получил матч-реванш за интерконтинентальный титул, но вновь проиграл. 18 ноября на шоу Raw R-Truth впервые со своего ухода из TNA объединился в команду с Ксавьером Вудсом и партнёры смогли одержать победу на 3MB. На следующей неделе Вудс вышел под музыку Tons of Funk и победил Хита Слэйтера в своём сольном дебюте, а R-Truth и The Funkadactyls (Кэмерон и Наоми) помогали ему из ринг-сайда. Использование музыки Tons of Funk не понравилось Бродусу Клею, что привело к командному бою между Вудсом и R-Truth и Tons of Funk, в котором победу одержали последние. На шоу TLC: Tables, Ladders & Chairs R-Truth победил Бродуса Клея. На Рестлмании ХХХ R-Truth участвовал в battle royal в память Андре Гиганта, но победить не смог. На Extreme Rules проиграл Александру Русеву. На PPV Battleground (2014) R-Truth не смог выиграть вакантный Интерконтинентальный титул. 28 июля на RAW R-Truth смог победить Бо Далласа, и прервать его стрик побед. В сентябре Миз нашёл себе дублёра в роли Дэмиена Миздоу, в ответ на это Дольф Зигглер стал выступать с R-Truth который стал называть себя Р-Зигглером. 7 ноября на SmackDown! R-Truth победил Адама Роуза.

На Рестлмании 31 принял участие в матче за титул интерконтинентального чемпиона, но проиграл.

Чемпион США, чемпион WWE «24/7», союз с Кармеллой (2018 — н.в.) 
В 2018 году во втором сезоне турнира «Mixed Match Challenge» Р-Труф объединился в команду с Кармеллой, они дошли до финала и в финальном матче на TLC 2018 победили команду Джиндера Махала и Алиши Фокс, одержав победу в турнире.

На первом эпизоде SmackDown после Royal Rumble 2019 новый чемпион США Шинске Накамура, который выиграл титул в матче против Русева на PPV, защищал титул от Р-Труфа, которому проиграл титул сворачиванием, через мгновение на ринге появился Русев, который требовал реванш за титул, Р-Труф принял вызов и победил Русева.

На последующий выпуска SmackDown Р-Труф повторял успех Джона Сины, чьим фанатом он является, и проводил каждое шоу открытые вызовы на чемпионство США, на один из которых откликнулся Самоа Джо, который победил Труфа и забрал титул.

На FastLane 2019 в четырёхстороннем матче за титул США против Самоа Джо, Андраде и Рэя Мистерио потерпел поражение и не смог вернуть титул.

На WM35 участвовал в баттл-рояле имени Андре Гиганта, но не смог победить, в отличие от его подруги Кармеллы, которая выиграла женский баттл-роял.

На Raw после Money in the Bank 2019 легенда Залы Славы WWE Мик Фоули анонсировал новый титул, чемпионство WWE «24/7», этот титул защищается в любом месте, в любое время, первым обладателем титула стал Тайтус О’Нил, который через 24 секунды проиграл титул Роберту Руду. На парковке Р-Труф застал Руда врасплох и удержал его, став третьим в истории чемпионом «24/7».

На следующих выпуска Raw и SD Р-Труфу удалось избежать удержание и он стал самым длительным чемпионом «24/7», но на выпуске SDLive от 28 мая Р-Труфа атаковали Шэйн МакМэн, Дрю МакИнтайр и Элаяс, впоследствии атаки Элаяс удержал Р-Труфа и забрал у него титул, но уже в мэйн-ивенте SDLive Р-Труф в команде с Романом Рейнсом победили Элаяса и Дрю МакИнтайра, а после матча Роман Рейнс помог Труфу удержать Элаяса и стать двукратным чемпионом «24/7».

3 июня 2019 года Р-Труф был удержан Джиндером Махалом на гольф площадке и потерял титул, но спустя 11 секунд Труф свернул Махала, став 3-ёх кратным чемпионом 24/7.

На SmackDown от 4 июня 2019 года проиграл титул Элаясу в матче с дровосеками, но сразу после завершение матча удержал Элаяса под рингом, предварительно ударив его лицом об стальной стул, став 4-ёх кратным чемпионом 24/7.

6 июня около самолёта был удержан Джиндером Махалом, но уже спустя 6 часов выиграл титул вновь, удержав Махала в самолёте.

На выпуске SmackDown от 18 июня был удержан Дрэйком Мавериком и проиграл чемпионство. Спустя 3 дня на свадьбе Дрэйка Маверика удержал его вернув себе титул и стал 6ти кратным чемпионом 24/7.

На RAW 24 июня был удержан Хитом Слейтером, но вернул титул обратно на несколько секунд, после был удержан Седриком Александром, но в итоге при помощи Кармеллы вернул себе титул успешно удержав ЕС 3, став Чемпионом 24/7 в 8 раз.
Проиграл титул Дрейку Маверику, и уже через 2 недели на Raw от 15 июля удержал Маверика в отельном номере, выиграв титул в 9 раз.

20 сентября 2019 года на одном из хаус-шоу Р-Труф проиграл титул ЕС3, но сразу же выиграл его, став 17-ти кратным чемпионом «24/7».

Фильмография 
 2003 — Глава государства — в роли самого себя.
 2008 — Рестлер — в роли самого себя.
 2016 — Break Dance Revolution — в роли DJ R. Killings
 2018 — Blood Brother — в роли Блейна

В рестлинге

Любимые приёмы 
 Завершающие приёмы
 Consequence (Elevated cradle neckbreaker) — 2002—2004
 Corkscrew scissors kick
 Flying Jalapeño (TNA) / Lie Detector (WWE) (Corkscrew flying forearm smash) — 2009—2011; использовался как обычный приём в TNA
 Hang Time (450° splash) — 2002—2004
 Truth Conviction (Sitout inverted suplex slam) — TNA; используется как обычный приём в WWE
 'Lil' Jimmy' (Jumping reverse STO) — 2011-настоящее время

 Коронные приёмы
 Как R-Truth
 Belly To Back Suplex
 Hip Toss
 Bicucle Kick
 Corkscrew Leg Lariat
 DDT
 Front Russian Leg Sweep
 Hip Toss
 Leg Drop
 Lie Detector (Corkscrew Forearm Smash)
 Missile Dropkick
 Reverse Elbow
 Slingshot Plancha
 Scoop Powerslam
 Stinger Splash
 Spinebuster переведённый в Thesz Press
 Tilt-A-Whirl Headcissors
 Truth Or Consequences (Vertical Stunner)
 Как Ron Killings
 Belly To Back Suplex
 Corkscrew Leg Lariat
 Diving Leg Drop
 Flying Forearm Smash
 Fisherman Jawbreaker
 Hip Toss
 Lie Detector (Corkscrew Forearm Smash)
 Slingshot Midsection Headbutt
 Super Kick
 Running Powerslam
 Reverse STO
 Tope Con Hilo
 Vaulting Plancha
 Vertical Suplex
 Wheelbarow Gourdbuster

Прозвища 
 «The Truth»
 «The Suntan Superman»
 «The Conspiracy Theorist»

Музыкальные темы 
 World Wrestling Federation / World Wrestling Entertainment / WWE
 как K-Kwik
 «Gettin' Rowdy» в исполнении Брайна Джерарда Джеймса и Рона Киллингса (WWF)
 «Rowdy» в исполнении Рона Киллингса (WWF)
 как R-Truth
 «What’s Up? (Remix)» в исполнении Рона Киллингса (25 июля 2008-13 сентября 2010; 15 ноября 2010-18 апреля 2011)
 «Right Time (To Get Crunk)» в исполнении Рона Киллингса (September 13, 2010-November 15, 2010)
 «Little Jimmy» от Джима Джонстона (22 августа 2011-настоящее время)
 Total Nonstop Action Wrestling / Asistencia Asesoría y Administración
 «What’s Up?» в исполнении Рона Киллингса (TNA)
 «Toma» от Pitbull (AAA)
 «He’s Back» от Дейла Оливера (TNA; Использовалась командой Пэкмена Джонса)

Менеджеры 
 Кармелла

Титулы и награды 

 Pro Wrestling Illustrated
 № 18 в списке 500 лучших рестлеров 2004 года
 Команда года (2012) — вместе с Кофи Кингстоном

 World Wrestling Entertainment
 Хардкорный чемпион WWE (2 раза)
 Чемпион WWE 24/7 (51 раз)
 Чемпион Соединённых Штатов WWE (2 раза)
 Командный чемпион WWE (1 раз) — с Кофи Кингстоном.
 Mixed Match Challenge (2 сезон) — с Кармеллой
 Слэмми за лучшую музыкальную тему (2008)

 Total Nonstop Action Wrestling
 Чемпион мира в тяжёлом весе NWA (2 раза)
 Командный чемпион мира NWA (2 раза) — с Би Джи Джеймсом и Коннаном
 Командный чемпион мира TNA (1 раз) — с Пэк-Мэном

Примечания

Ссылки 
 

Рестлеры, известные под псевдонимами
Выпускники Хардингского университета
Рестлеры США